Брайкович (, ) — фамилия.
 Брайкович, Богомир — председатель Конституционного суда Боснии и Герцеговины (1971—1979).
 Брайкович, Роко (род. 2005) — хорватский футболист.
 Брайкович, Элвис (род. 1969) — хорватский футболист, игравший на позиции защитника.
 Брайкович, Янез (также известен как Яни Брайкович; род. 1983) — словенский профессиональный шоссейный велогонщик.